

Antropologia 
 Nazione Tuscarora – nazione della confederazione irochese

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Tuscarora – township della Contea di Cheboygan, Michigan
 Tuscarora – comunità non incorporata della Contea di Elko, Nevada
 Tuscarora – città della Contea di Steuben, New York
 Tuscarora – township della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Tuscarora – township della Contea di Juniata, Pennsylvania
 Tuscarora – township della Contea di Perry, Pennsylvania
 Tuscarora – census-designated place della Contea di Schuylkill, Pennsylvania

Linguistica 
 Lingua tuscarora (ISO 639-3 tus) – lingua delle lingue irochesi